Koschelew ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Nikititsch Koschelew (1700–1759), russischer Marineoffizier und Polarforscher
 Nikolai Andrejewitsch Koschelew (1840–1918), russischer Maler, Grafiker und Wandmaler